Правда — селище в Україні, у Васильківській селищній територіальній громаді Васильківського району Дніпропетровської області. Населення становить 80 осіб.

Географія 
Селище розташоване на лівому березі річки річці Вовча, вище за течією на відстані 1,5 км розташоване село Улянівка, нижче за течією на відстані 4 км розташоване село Богданівка, на протилежному березі — смт Васильківка. Через селище проходить автомобільна дорога .

Видатні люди 
У селищі проживає Трощилова Наталія Миколаївна — мати шести дітей, яка Указом Президента нагороджена почесним званням Мати-героїня.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії
 Карта України
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 228/2009 Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»